Габър може да се отнася за:
 Габър – род широколистни растения:
 обикновен габър и
 келяв габър – видове дървета, разпространени в България;
 Габър - село в България, област Бургас, община Созопол;
 Габър - село в Северна Македония, Община Крива паланка.

Вижте също 
 Габер
 Габерово